Mistrovství světa v cyklokrosu 2017 bylo 68. cyklokrosovým šampionátem v pořadí. Konalo se ve dnech 28. a 29. ledna 2017 v lucemburském městě Belvaux.

Přehled medailistů

Externí odkazy 
 Kompletní výsledky na stránkách UCI

2017
Cyklokros v Lucembursku
Cyklokros v roce 2017